Александра Тавернье (, род. 13 декабря 1993 года в Анси, Франция) — французская метательница молота, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 в Пекине, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, участница летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Четырёхкратная чемпионка Франции (2014, 2016—2018).

Биография и карьера 
Александра дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате Европы среди юниоров в Таллине, где заняла 6 место. В следующем году она победила на чемпионате мира среди юниоров в Барселоне. В 2015 году выиграла чемпионат Европы среди молодёжи Таллине, а также стала бронзовым призёром чемпионата мира в Пекине. В 2016 на своей дебютной Олимпиаде выступила неудачно, заняв лишь 11 место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели молота Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике